Das Gebiet Qostanai (; ) ist eine Provinz im Norden Kasachstans mit der Hauptstadt Qostanai. Die Einwohnerzahl der Provinz beträgt 870.000, davon etwa 223.600 Einwohner in der Hauptstadt. Eine weitere große Stadt ist Rudny mit rund 120.000 Einwohnern.

Geographie 
Die Provinz Qostanai grenzt an die russischen  Verwaltungsbezirke Oblast Orenburg, Oblast Tscheljabinsk, Oblast Kurgan, und es liegt in der Nähe des Urals. Es berührt außerdem vier weitere Provinzen Kasachstans: Aqtöbe im Südwesten, Qaraghandy im Süden, Aqmola im Südosten und Nordkasachstan (Soltustik Qazaqstan) im Nordosten. Der Fluss Tobol (Tobyl), ein Nebenfluss des Irtysch, startet dort und fließt durch die Provinz auf seinem Weg nach Russland. Der Bereich der Provinz Qostanai hat eine Fläche von 196.000 km², was sie zur sechstgrößten der Provinzen Kasachstans macht. Im nördlichen Teil der Provinz findet man oft Weizenfelder und Kiefernwälder vor; der südliche Teil wird dominiert von Buschwerk und Grünland.

Rohstoffquellen 
Die Provinz Qostanai ist reich an Mineralien, besonders an Einlagerungen von Eisenerz. Die Provinz hat außerdem Vorräte an Braunkohle, Asbest, Lehm, Kalkstein, Bauxit, Gold, Silber und Nickel.

Bevölkerung

Volksgruppen

Einwohnerentwicklung 

¹ Volkszählungsergebnis

Politik und Verwaltung

Verwaltungsgliederung  
Das Gebiet ist in 20 Bezirke (; ) unterteilt. Die Städte Arqalyq, Lissakowsk, Qostanai und Rudny stellen hierbei eigene städtische Bezirke dar. Weitere Orte mit dem Status einer Stadt ist Tobyl und Schitiqara.

Äkim (Gouverneur) 
Liste der Gouverneure (, Äkim) des Gebietes Qostanai seit 1992:

Weblinks

Einzelnachweise 

Qostanai